Still Standing kan syfta på:

 Still Standing (album) – ett musikalbum av R&B-sångerskan Monica Brown från 2010
 Still Standing (låt) – en musiksingel av Moncia
 Monica: Still Standing – en reality-serie med Monica
 Still Standing (TV-serie) – en amerikansk TV-serie
 Still Standing EP – en musik EP av Yellowcard